Łączka – szczyt w czeskiej części Beskidu Śląskiego
 Łączka – wzniesienie wydmowe na Wybrzeżu Słowińskim
 Łączka – kwatera na Łączce, część cmentarza wojskowego na Powązkach

4 miejscowości w Polsce: 
 Łączka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń 
 Łączka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło 
 Łączka – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Dębowiec
 Łączka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek